Jan Derksen (wielrenner) (1919-2011)
Jan Derksen (zanger) (1932-2004)
Jan Derksen (schaatser) (1951)
Jan Derksen (psycholoog) (1953), een Nederlands psycholoog 
Jan Derksen (Engelandvaarder)